Медик — лікар.

 Медик Ярослав Сергійович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

 Медик (стадіон, Моршин)
 Медик (футбольний клуб, Моршин)
 Медик (жіночий футбольний клуб)

Примітки